

Nom de personnes

Patronyme 

 Ellen Hansell (1869-1937), joueuse de tennis américaine
 Haywood S. Hansell (1903-1988), officier américain
 Roimata Hansell-Pune (né en 1986), joueur de rugby à XV néo-zélandais

Prénom 
 Hansell Riojas (né en 1991), footballeur international péruvien

Toponyme 

 Hansell, ville du comté de Franklin, en Iowa
Patronyme anglais